gromada Siechnice (1954–1961)
 gromada Siechnice (1969–1972)

Zobacz też: gromada Radwanice (powiat wrocławski)